Basilica minore di San Sebastiano – Basilica minore a Barcellona Pozzo di Gotto
 Duomo di Santa Maria Assunta – chiesa a Barcellona Pozzo di Gotto
 Chiesa di San Vito – chiesa a Barcellona Pozzo di Gotto, in passato duomo